Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin est homme politique français, né le  à Largentière (Ardèche), et décédé le  à Villeneuve-lès-Avignon (Gard).
Didier Pourquery est un journaliste français, né en 1954.
Thomas de Pourquery est un musicien, auteur-compositeur et chanteur français né le .